Шигорин — русская фамилия.

Известные носители 
 Шигорин, Александр Павлович — Георгиевский кавалер; полковник; 1 апреля 1917 (посмертно).
 Шигорин, Виктор Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан; 12 июля 1915.